François Haverschmidt kan syfta på bland andra:

* François Haverschmidt (1835–1894), nederländsk skald och predikant
 François Haverschmidt (1906–1987), nederländsk jurist och ornitolog